Coaña steht für:

 Coaña, eine Gemeinde in der autonomen Gemeinschaft Asturien in Spanien
 Coaña (Parroquia), ein Parroquia der Gemeinde Coaña

Coaña ist der Familienname folgender Personen:

 Yago Pico de Coaña (* 1943), spanischer Diplomat